Komana heißen:

Komana (Botswana), Dorf im North-West District nahe dem Ngamisee
Komana (Kappadokien), antike Stadt in Kleinasien
Komana Pontika, antike Stadt in Kleinasien

 Gabriel von Komana (1946–2013), belgischer orthodoxer Bischof

Siehe auch:
Comana